Карликовые гремучники () — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

Виды 

В роде карликовых гремучников 3 вида:
 , или массасауга

Примечания

Ссылки 
 Род Карликовые гремучники (Sistrurus)

Карликовые гремучники
Пресмыкающиеся Северной Америки